La nazionale di pallavolo maschile dell'Angola è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Angola ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Angola.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile dell'Angola